Ла Пулга има више значења:

 Ла Пулга (Гереро), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Пулга (Ла Јеска), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ла Пулга (Танкијан де Ескобедо), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику